Марк Эдвард Прокш (, род. 19 июля 1978) — американский комик, актёр и писатель. Получил известность благодаря ролям в сериалах «Офис», «Лучше звоните Солу», «Чем мы заняты в тени», а также благодаря участию в проекте .

Карьера 
Прокш получил первую известность благодаря персонажу по имени Кенни «Кей-Стресс» Стрессер, созданному им после потери работы в рекламном агентстве. Прокш в образе Кей-Стресса появлялся в телемагазинах региональных каналов, на полном серьёзе изображая мастера йо-йо. В статье журнала Paste персонаж Прокша описывался как «самый забавный из всех существовавших», и отмечалось, что он говорит с «носовым среднезападным акцентом, делая одновременно и неловкие, и преднамеренные паузы».

В 2010—2013 годах Прокш снялся в роли Нейта в девятнадцати эпизодах телесериала «Офис», а в 2014 году озвучил персонажа по имени Джонни в эпизоде мультсериала «Время приключений» и появился в эпизодической роли в телесериале «Портландия».
В 2015—2019 годах играл выдуманную версию самого себя в проекте .

В 2015—2017 годах Прокш снялся в роли Прайса в четырёх эпизодах сериала «Лучше звоните Солу». В 2016—2020 годах играл одну из главных ролей в телесериале «Корпорация снов». С 2019 года играет роль энергетического вампира Колина Робинсона в сериале телеканала FX «Чем мы заняты в тени».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Висконсинского университета в О-Клэр